Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Rémy – Ain
 Saint-Rémy – Aveyron
 Saint-Rémy – Calvados
 Saint-Rémy – Corrèze
 Saint-Rémy – Côte-d'Or
 Saint-Rémy – Dordogna
 Saint-Rémy – Saona e Loira
 Saint-Rémy – Deux-Sèvres
 Saint-Rémy-de-Provence